Kjeld eller Keld Nielsen er navnet på flere personer:

 Keld Nielsen (født 1957) – dansk håndboldspiller
 Keld Nielsen (kuglestøder) (født 1946) – dansk håndboldspiller
 Kjeld Nielsen (atlet) (1887-1910) – dansk atlet
 Kjeld Nielsen (borgmester) – borgmester i Fanø Kommune 1990-2006